Le patronyme Cambacérès a été et est porté en France par différentes familles et personnalités.

Famille de Cambacérès 

Dont Jean-Jacques de Cambacérès (1753-1824), duc de Parme, second consul de la République française puis archichancelier de l'Empire, connu pour son action de jurisconsulte.

Autres personnalités 
 Jean-Marie Cambacérès (né en 1949), député, sans lien avec la famille du .

Homonymie de patronyme